A madarak kicsinyét hívják fiókának. Vannak fészekhagyó és fészeklakó fiókák. A fészekhagyó madarak a tyúkfélék és vízi madarak (kacsák) körében vannak. A többi madárfaj fiókái fészeklakók. A fészekhagyók egy naposan is követik szüleiket, a fészeklakókat a szüleik gondozzák.

Madarak